Мераб Нини́дзе (; род. 3 ноября 1965, Тбилиси, Грузинская ССР) — советский и грузинский  театра и кино.

Биография 
Мераб Нинидзе родился 3 ноября 1965 года в Тбилиси в творческой семье. Его бабушка, Зейнаб Гогоберидзе, была учителем музыки, а дед, Серго Ахаладзе, был театральным режиссёром. Тем самым, мальчик с детства занимался и музыкой и театральным мастерством. Его двоюродная сестра Ия Нинидзе также актриса.

Окончил актёрский факультет Тбилисского театрального института имени Шота Руставели (мастерская Гизо Жордания). Дебютировал на театральной сцене в 1980 году, в 15 лет сыграв принца Эдварда в спектакле «Ричард III» режиссёра Роберта Стуруа.

С 1986 по 1991 год Мераб Нинидзе был актёром Тбилисского драматического театра им. Ш.Руставели.

В 1992 году Мераб уехал в Великобританию, а в 1995 году — в Вену (Австрия), где с тех пор живёт и работает.

Творчество

Роли в театре 
  — «Ричард III» Шекспира. Режиссёр: Роберт Стуруа — принц Эдвард
 «Гамлет» Шекспира — Гамлет
 «Мачеха Саманишвили»
 «Дневник Анны Франк» Ф. Гудрич, А. Хаккет
 «Завтра была война» Бориса Васильева

Фильмография

Признание и награды 
 2012 — «Золотой ангел» за лучшую мужскую роль на Санкт-Петербургском международном кинофестивале («Вторжение», Германия-Австрия, реж. Дито Цинцадзе)
 2021 — номинация на премию Asia Pacific Screen Awards Киноакадемии Азиатско-Тихоокеанского региона за лучшую мужскую роль («Дело», реж. Алексей Герман-мл.)

Примечания

Ссылки 
 Нинидзе.com 

Выпускники Тбилисского театрального университета
Персоналии:Грузинский государственный академический театр имени Шота Руставели